Кососимметричная (кососимметрическая  или  антисимметричная)  матрица — квадратная матрица  
над полем  характеристики, отличной от 2, удовлетворяющая соотношению:

где  — транспонированная матрица. 

Для  матрицы  это соотношение эквивалентно:
 для всех ,
где  — элемент -ой строки и -го столбца матрицы .

Свойства 
 Ранг кососимметрической матрицы всегда чётный.
 Любая квадратная матрица В над полем характеристики, отличной от 2, есть сумма симметрической и кососимметрической матриц, которые определяются единственным образом.
 Ненулевые корни характеристического многочлена вещественной кососимметрической матрицы — чисто мнимые числа.
 Вещественная кососимметрическая матрица подобна блочно-диагональной матрице с нулевыми недиагональными блоками и диагональными блоками  вида
 .
 Множество всех кососимметрических матриц порядка  над полем  образует алгебру Ли над  относительно сложения матриц и коммутирования:
 .

См. также 
 Пфаффиан

Типы матриц